Южно-Уральская АЭС, Южноуральская АЭС, ЮУАЭС — недостроенная атомная электростанция в Челябинской области. 

Атомная электрическая станция расположена в 140 км северо-западнее Челябинска, между городом Озёрск и посёлком Метлино. Вблизи станции находится химкомбинат «Маяк» и Восточно-Уральский радиационный заповедник.

История строительства 
Строительство АЭС началось в 1982 году. Предполагалось, что станция будет состоять из трёх промышленно-исследовательских реакторов на быстрых нейтронах БН-800. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году строительство станции было приостановлено. В это время вчерне были завершены постройки вспомогательной инфраструктуры и выкопаны котлованы под комплексы двух энергоблоков. В 1993 году строительство АЭС окончательно прекращено, уже возведённые постройки заброшены и станция присоединилась к череде недостроенных АЭС эпохи Союза ССР.

Госэкспертиза проекта АЭС проводилась через 7 лет после его утверждения и начала строительства. В ноябре 1990 года проект строительства Южно-Уральской АЭС был представлен на государственную экспертизу в экспертную комиссию Верховного Совета СССР. Из заключения комиссии: «…в вопросах радиационной экологической безопасности совершенно не нашли отражения уроки аварии на Чернобыльской АЭС. …В таком виде проект строительства АЭС должен быть однозначно отклонён, как совершенно не отвечающий элементарным экологическим требованиям к выбору, размещению АЭС и строительству в конкретной кризисной экологической обстановке…». В 1991 году, когда уже на строительство было потрачено более 200 млн рублей, в Челябинской области был проведён референдум о строительстве АЭС в ходе которого население высказалось против её строительства.

Отмене (отсрочке) строительства также способствовало и настроение населения региона вызванное радиационным заражением реки Течи с 1949 года, крупномасштабной радиационной аварией в 1957 году и более мелкими инцидентами в последующем произошедшие в Челябинской же области. Вопросы об отмене строительства поднимались даже в Верховном суде Российской Федерации в 2008 году (дело № ГКПИ08-1528).

В случае строительства ЮУАЭС, в 30-километровой зоне (в случае нештатной ситуации и отчуждения) оказались бы города Кыштым, Касли, Озёрск, пгт Вишневогорск, Новогорный и ряд более малых населённых пунктов, участок железнодорожной линии Челябинск — Кыштым — Екатеринбург, участки автодорог (проходят по горно-таёжной местности) соединяющих Верхнеуфалейский городской округ и Нязепетровский район с областным центром.

Информация об энергоблоках

Планы по завершению 
В начале 2000-х годов появились планы по возобновлению строительства Южно-Уральской АЭС. Сначала предполагалось, что станция будет достроена по старому проекту с тремя энергоблоками БН-800. Потом было решено полностью пересмотреть проект станции. Предполагалось, что станция будет состоять из трёх энергоблоков с реакторами типа БН-1200. Выбор площадки строительства новой Южно-Уральской АЭС проводился из пяти участков: вблизи Магнитогорска, в Саткинском и Троицком районах, вблизи посёлка Пригородный (в Каслинском районе) а также площадка ранее строившейся станции возле посёлка Метлино. Специалистами Российского федерального ядерного центра, занимавшимися обоснованиями выбора площадки, в итоге был выбран последний вариант размещения станции, несмотря на то, что в 2005 году министр Сергей Кириенко заявлял о невозможности использования старой площадки АЭС. Был составлен новый проект станции и проведены работы по привязке объекта к местности. Сметная стоимость строительства станции составляет 140 миллиардов рублей, а начало строительства было намечено на 2011—2013 годы.

После 2008 года сроки строительства и ввода в эксплуатацию Южно-Уральской АЭС постепенно отодвигались все дальше и дальше, а планируемая мощность снижалась; в конце концов, планы на строительство станции окончательно исчезли из правительственных документов. Так, в распоряжении Правительства РФ от 2008 года строительство и ввод в эксплуатацию Южно-Уральской АЭС намечалось на период 2016—2020 годов. Станция должна была состоять из 4 блоков ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4600 МВт. Согласно следующей версии плана энергетического развития России, утверждённой в ноябре 2013 года, ввод в эксплуатацию Южно-Уральской АЭС был запланирован на 2030 год. Станция теперь должна была состоять из двух блоков БН-1200. В схожем по содержанию правительственном документе 2016 года, срок ввода в эксплуатацию остался прежним, но планируемая мощность была снижена до одного блока БН-1200. Наконец, в последней редакции от 9 июня 2017 года, охватывающей период до 2035 года планы на строительство и ввод в эксплуатацию Южно-Уральской АЭС полностью отсутствуют.

См. также 
 Южноуральская ГРЭС
 Кыштымская авария
 Теча

Примечания

Ссылки 
 «Отложенная смерть». Выпуск программы «Наша версия. Под грифом „Секретно“» телеканала «ТВЦ», 2005 год

Недостроенные атомные электростанции СССР
Недостроенные атомные электростанции России
Электростанции Челябинской области
Здания и сооружения, заложенные в 1984 году